Het Campeonato Paulista Série A3, ook wel Paulistão Série A3 is het derde niveau van het staatskampioenschap voetbal van São Paulo. De competitie werd in 1954 opgericht als profcompetitie. Van 1919 tot 1932 was er ook reeds een derde klasse, maar dit was een amateurcompetitie. In de volksmond wordt er ook gesproken van Terceira Divisão, wat derde divisie betekent in het Portugees. De competitie draagt de naam Série A3 sinds 1994.

Naamswijziging
 1954-1959 - Terceira Divisão
 1960-1976 - Segunda Divisão
 1977-1979 - Primeira Divisão
 1980-1986 - Terceira Divisão
 1987-1993 - Segunda Divisão
 1994-???? - Série A3

Overzicht

CA Ituano is niet dezelfde club als Ituano FC.
EC Vasco da Gama wijzigde intussen de naam naar Rio Branco EC.
Expresso São Carlos EC werd kampioen, maar besloot niet te promoveren en hield op te bestaan.

Eeuwige ranglijst 

Vetgedrukt de clubs die in 2023 in de Série A3 klasse spelen.

Campeonato Paulista